Первая лига Черногории 2015/2016 годов — 10-й розыгрыш турнира.

Регламент

Два этапа 
Чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе 12 команд проводят между собой традиционный двухкруговой турнир (22 тура). На втором этапе эти же команды играют между собой ещё по одному матчу (дома или в гостях). При этом все очки, набранные на первом этапе, сохраняются. Команда, занявшая по итогам второго этапа последнее, 12-е место, вылетает во Вторую лигу. Команды, занявшие 10-е и 11-е места, играют стыковые матчи за право остаться в Первой лиге с командами, занявшими 2-е и 3-е места во Второй лиге.

Еврокубковая квота 
Чемпион страны играет в Лиге чемпионов УЕФА. Он стартует в этом турнире со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Черногорию представляют три команды: обладатель кубка Черногории и клубы, занявшие в чемпионате 2-е и 3-е места. Если кубок страны выиграет одна из первых трёх команд чемпионата, то в Лиге Европы примет участие клуб, занявший 4-е место. Все три черногорских команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы, стадионы, тренеры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый этап

Второй этап

Потуровая турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте Черногорской федерации футбола
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2015/2016
Черногория
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году
Спорт в Черногории в 2015 году
2016 год в Черногории